Pemerihan (Pesisir Tengah), een plaats in Indonesië
Pemerihan (Bengkunat Belimbing), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing